Adam Czerwiński (ur. 1988) – polski lekkoatleta, średniodystansowiec
 Adam Czerwiński (ur. 1965) – polski perkusista jazzowy